Toto je přehled seznam estonských měst. Města, která mají status samosprávných jednotek (estonsky omavalitsusstaatusega linnad), jsou uvedena tučně. Ostatní města jsou součástí některé z venkovských samosprávných obcí v Estonsku.

V Estonsku leží 47 měst (stav k roku 2020), která jsou obsažena v následujícím seznamu. Do seznamu nejsou zařazena města Ivanohrad a Pečory, která patřila k Estonsku v období mezi 1. a 2. světovou válkou.

Přehled měst 

 
Města
Estonsku